Papanastasiou ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Papanastasiou (1876–1936), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Kostas Papanastasiou (1937–2021), griechischer Schauspieler